Ramgarh kan syfta på följande platser:

Indien 

 Rāmgarh (ort i Indien, Jammu och Kashmir), Rājauri, 
 Rāmgarh (ort i Indien, Rajasthan), Sīkar, 
 Rāmgarh (ort i Indien, Jharkhand), 
 Ramgarh (distrikt i Indien), Jharkhand, 

Robotskapade Indienförgreningar